Рухин — фамилия. Известные носители:

 Рухин, Евгений Львович (1943—1976) — советский художник, представитель советского неофициального искусства, сын Л. Б. Рухина.
 Рухин, Лев Борисович (1912—1959) — советский геолог и палеогеограф, доктор геолого-минералогических наук, профессор Ленинградского университета.

См. также 
 Рухина, Евгения Валериановна (1909—1992) — советский геолог, доктор геолого-минералогических наук, доцент ЛГУ.
 Рухины — дворянский род Московской губернии.

Примечания